François Delpla (1948-), historien français 
 Frédéric Delpla (1964-), épéiste Champion Olympique 
 Jacques Delpla (1966-), économiste français

Homonymie de patronyme